Давит Схирталдзе (; ) — грузинский футболист, нападающий тбилисского «Динамо».

Клубная карьера 
В январе 2011 года Схиртладзе начал тренироваться с датской командой «Орхус». После нескольких месяцев в резервной команде он получил профессиональный контракт и присоединился к основной команде.

В январе 2016 года Схиртладзе в качестве свободного агента перешел в «Силькеборг». Он покинул клуб в сентябре 2018 года по обоюдному соглашению.

12 февраля 2021 года Схиртладзе вернулся в Данию и присоединился к датскому клубу «Виборг» по контракту на оставшуюся часть сезона. Он покинул «зелёных» в конце сезона.

Карьера за сборную 
В 2009 году дебютировал в составе юношеской сборной Грузии, приняв участие в 13 играх и забив 5 забитыми голами.

В течение 2012-2013 годов привлекался в состав молодежной сборной Грузии. На молодежном уровне сыграл в 7 официальных матчах, забил 2 гола. 

Дебют за национальную сборную Дании состоялся 5 сентября 2016 года в матче квалификации на чемпионат мира 2018 года против сборной Австрии. Всего Схиртладзе за сборную сыграл 4 матча.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте soccerway.com 
 Статистика за датские клубы 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Силькеборг»
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Рига» (2015)
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Виборг»